Хиландарска повеља је спис који је крајем XII века издао Стефан Немања. Другу верзију издао је његов син Стефан. Оригинал документа се чува у Хиландару, а у спису се описује живот Стефана Немање.

Писана је на пергаменту, дугом 63 а широком 32,5 цм. Доњи део је сужен, почевши од 50. цм па до краја, тако да има облик неправилног троугла. Текст је писан уставним писмом, црним мастилом. Има укупно 75 редова. На крају је Стефанов потпис испод њега је датум ("месеца септембра 29. дан") и потврда краља Владислава. 

Повеља почиње речима:

Види још: 

 Српске средњовековне повеље

Спољашње везе 
 Пројекат Растко: Хиландарска повеља

Манастир Хиландар
Немањићи
Српска књижевност у средњем веку
Српске рукописне повеље